La Latvijas Basketbola Līga 2009-2010 è stata la 19ª edizione del massimo campionato lettone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Barons/LMT.

Regular season

Playoffs

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
2009-2010